Los productores puede referirse a:

 Los productores, película de 1968 dirigida por Mel Brooks;
 Los productores, película de 2005, remake del anterior, dirigida por Susan Stroman.